Эрдаоцзя́н () — район городского подчинения городского округа Тунхуа провинции Гирин (КНР).

История 
Район Эрдаоцзян был образован постановлением Госсовета КНР от 8 сентября 1986 года.

Административное деление 
Район Эрдаоцзян делится на 2 уличных комитета, 3 посёлка и 1 волость.

Соседние административные единицы 
Район Эрдаоцзян на юго-западе граничит с районом Дунчан, на северо-востоке — с городским округом Байшань, на севере и юге — с уездом Тунхуа.

Ссылки 
 

Районы Тунхуа